Belliard peut désigner :

Patronyme 

 Adolphe Belliard (1877-1947), poète français ;
 Alexandre Belliard (1976-), auteur-compositeur-interprète québécois ;
 Augustin-Daniel Belliard (1769-1832), général de division français et comte de l'Empire ;
 Jean Belliard (1800-1891), homme politique français et ancien député du Gers ;
 Jean Belliard (1935-), chanteur français ;
 Matthieu Belliard (1984-), journaliste et animateur français de radio ;
 Zéphirin Belliard (1798-1871), artiste lithographe français ;
 David Belliard (1978-), homme politique.

Architecture 
 Le Tunnel Belliard, tunnel routier de bruxellois reliant la rue Belliard et la rue de la Loi à l’autoroute E40, traversant les communes de Bruxelles-ville, Etterbeek et Schaerbeek.